Riverside Park ou Riverside Amusement Park est le nom de plusieurs lieux.

 , un jardin public à Baltimore (Maryland) ;
 , un jardin public à Buffalo (État de New York) ;
 Riverside Park, un jardin public de Manhattan (New York) ;
 Riverside Park, ancien nom du parc d'attractions Six Flags New England (Massachusetts) ;
 , un ancien parc d'attractions à Indianapolis (Indiana).

Voir aussi 
  ;
  ;
 .